Trespass (álbum), da banda Genesis
Trespass (filme de 1992), com Bill Paxton
Trespass (filme de 2011), filme com Nicholas Cage e Nicole Kidman
Trespass (EP), do grupo sul-coreano Monsta X

Desambiguações de artes